Corba steht für: 
 Corba (Einheit), altes italienisches Getreide- und Flüssigkeitsmaß
 Corba (Wechselburg), Ortsteil der Gemeinde Wechselburg im Landkreis Mittelsachsen

Corba ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelia Corba (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Fabio Corba (* 1964), liechtensteinischer Künstler

CORBA steht als Abkürzung für:
 Common Object Request Broker Architecture, eine Spezifikation für eine objektorientierte Middleware

Siehe auch:
 Korba

Abkürzung